Baardmeestimalia
 Birmese meestimalia
 Diadeemmeestimalia
 Geelpootmeestimalia
 Gestreepte meestimalia
 Groene meestimalia
 Kastanjehalsmeestimalia
 Roodbuikmeestimalia
 Roodkopmeestimalia
 Roodkuifmeestimalia
 Taiwanmeestimalia
 Vlekkeelmeestimalia